Het Liechtensteins voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

EK / WK

EK 1996

WK 1998

EK 2000

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

1981-1999

2000-2009

2010-heden

Zie ook 
 Liechtensteins voetbalelftal